

Fumetti 
 So What? – fumetto giapponese

Musica 
 So What – standard composto da Miles Davis, prima traccia dell'album Kind of Blue del 1959
 So What – album di Joe Walsh del 1974
 So What – album di Jerry Garcia e David Grisman del 1998
 So What? – album di Ron Carter del 1998
 So What – singolo dei Field Mob del 2006
 So What – singolo di Pink del 2008
 So What? – album dei While She Sleeps del 2019

Altro 
 So What! – rivista del fanclub ufficiale dei Metallica